Fernando Pessoa — poeta e escritor português
 Humano — única espécie animal de primata bípede do género Homo ainda viva
 Pessoa (direito) — conceito do direito
 Pessoa (filosofia) — conceito filosófico
 Pessoa gramatical — categoria gramatical
 Pessoa (revista) — plataforma online de literatura de língua portuguesa
 Prémio Pessoa — concedido anualmente à(s) pessoa(s), de nacionalidade portuguesa, se tenha(m) distinguido como protagonista(s) na vida científica, artística ou literária
 Prosopon — termo técnico encontrado na teologia grega

Desambiguação